Mennonietenkerk (Friedrichstadt)
 Mennonietenkerk (Gdańsk)
 Mennonietenkerk (Hamburg-Altona)
 Mennonietenkerk (Krefeld)
 Mennonietenkerk (Leer)
 Mennonietenkerk (Norden)